Torrealta puede referirse:

 a Torrealta, una localidad española del municipio de Torrebaja, en la Comunidad Valenciana; 
 a Torrealta, una localidad española del municipio de Molina de Segura, en la Región de Murcia;
 a Torrealta, una ganadería española de reses bravas;
 a Torre Alta una torre vigía de la costa gaditana, llamada también Torrealta; o
 al marquesado de Torrealta o Torre-Alta, un título nobiliario español.